Серо де лас Таблас има више значења:

 Серо де лас Таблас (Куахиникуилапа), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Серо де лас Таблас, Ла Антена (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику